

Niemcy 
 Kemnitz – dzielnica Bernstadt auf dem Eigen
 Kemnitz – dzielnica Drezna
 Kemnitz – dzielnica Pritzwalk
 Kemnitz – dzielnica Salzwedel
 Kemnitz – dzielnica Werder (Havel)
 Kemnitz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Kamienica nad Nysą Łużycką

Osoby 
 Edward Kemnitz – polski prawnik
 Hans Arthur von Kemnitz – niemiecki dyplomata
 Magdalena Kemnitz – polska wioślarka

Zobacz też 
 Chemnitz